Centrum przesiadkowe Katowice Zawodzie – jedno z czterech centrów przesiadkowych w Katowicach, w województwie śląskim, w Polsce. Obsługiwać będzie połączenia miastowe o charakterze  autobus – tramwaj – komunikacja indywidualna.

Zlokalizowane w rejonie ulic Bagiennej, Krakowskiej, Łącznej i 1 Maja w Katowicach. Ma zostać oddane do użytku w czwartym kwartale 2019 roku. W ramach inwestycji wartej 66,4 mln zł powstanie budynek dworca o powierzchni 365 m², który pomieści zaplecze socjalne dla kierowców i motorniczych, kiosk, punkt sprzedaży biletów i toalety, będą też dwa parkingi naziemne dla 275 samochodów, wiaty dla 36 rowerów, wiaty peronowe, miejsca postojowe dla autobusów oraz punkty postoju Kiss&Ride.

Zobacz też 
 Centrum przesiadkowe Katowice Ligota
 Centrum przesiadkowe Katowice Brynów
 Centrum przesiadkowe Katowice Sądowa
 Zawodzie (zajezdnia tramwajowa)

Przypisy 

Zawodzie (Katowice)
Budynki transportu i łączności w Katowicach